ФАИ:
 Международная авиационная федерация — ФАИ ()
 ФАИ (бронеавтомобиль) «Форд-А, Ижорский»— советский лёгкий броневик, использовавшийся в Великой Отечественной войне.
 Федерация анархистов Иберии ()